Pauahia är ett släkte av svampar. Pauahia ingår i familjen Meliolaceae, ordningen Meliolales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pauahia